333 км — железнодорожная платформа Орловско-Курского центра ЦППК. Названа по расстоянию от станции Москва-Курская.

2 платформы, 3 пути, из них 2 электрифицированы. Билетная касса отсутствует. Находится в черте города Мценска, возле Автомагистрали и Мценского литейного завода.

Пригородное сообщение по станции

Ссылки 
 333 км на сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Транспорт Мценска
Остановочные пункты Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Орловской области